Montserrat Bailac i Puigdellívol (Manresa, 1962) és una documentalista de la Televisió de Catalunya, a TV3, des de l'any 1986.

Compta amb una àmplia trajectòria professional. Va començar a fer pràctiques a Barcelona quan cursava la carrera de biblioteconomia i filologia anglesa. Quan va acabar d'estudiar va trobar immediatament feina en biblioteques públiques d'Olesa de Montserrat i Barcelona.

A més a més és professora de la Universitat de Barcelona, professora de gestió d'arxius de la Universitat Autònoma de Barcelona i membre de l'Associació d'Arxivers de Catalunya. També ha treballat com a professora a diferents màsters i cursos d'estiu.

Els últims 20 anys s'ha especialitzat en la recerca d'imatges d'arxius per a programes de caràcter històric i documentals basats en materials d'arxius.

Obres 
Ha escrit i contribuït en diverses obres, en les que destaquen:

 BAILAC I PUIGDELLÍVOL, M. Documentalista audiovisual: un ofici apassionant. Artícle publicat ITEM: revista de biblioteconomía i documentació. Barcelona: Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya. N.32 (set-des. 2002) ISSN 0214-034
 BAILAC I PUIGDELLÍVOL, M., CATALÀ I FREIXA, M. El Documental audiovisual. Article publicat El profesional de la información. Barcelona. Swets & Zeitlinger. Vol. 12 n. 6 (nov-dic 2003). ISSN 1386-6710
 BAILAC I PUIGDELLÍVOL, M., CATALÀ I FREIXA, M. La Fototeca en Manual de Documentación Periodística. Madrid. Edit. Síntesis, 1995, p. 161-179.

Referències 

Documentalistes catalans
Documentalistes espanyols
Alumnes de la Universitat de Barcelona
Alumnes de la Universitat Autònoma de Barcelona